Шполянский - фамилия:

 Шполянский, Аминодав Пейсахович (1888—1957) — русский поэт-сатирик, адвокат, мемуарист. 
 Шполянский, Леонтий Васильевич (1886—1963) — русский государственный деятель. 
 Шполянский, Олег Вячеславович (род. 1966) —  российский мастер спорта международного класса (самолётный спорт).

См. также 
 Шполянский район
 Шпола